Гильермо Васкес Кольман (, род. 1997) — парагвайский шахматист, международный мастер (2015),  гроссмейстер (2022).

Чемпион Парагвая 2010 и 2011 гг. (в ряде источников также указывается чемпионство в 2012 г.). Является самым юным победителем за всю историю проведения национальных чемпионатов Парагвая: в 2010 г. ему было 13 лет.

Победитель юниорских чемпионатов Парагвая 2011 и 2012 гг.

Победитель юниорского панамериканского чемпионата 2011 г. в категории кадетов (до 14 лет).

В составе сборной Парагвая участник четырёх шахматных олимпиад (2010, 2012, 2014 и 2018 гг.).

Победитель сильного по составу международного турнира в Браунсвилле (2015 г.; разделил 1—2 места с О. Эрнандесом; в турнире участвовали Ант. Ковалёв, А. В. Стукопин, К. Крус, Ли Жуйфэн, Ф. Инохоса и др.).

В 2015 г. начал обучение в Техасском университете «Долина Рио-Гранде» в Браунсвилле (специальность — информатика и физика).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Г. Васкеса  в базе Chessgames
 Личная карточка Г. Васкеса  на сайте 365Chess

Шахматисты Парагвая
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад